Керменьга — малая река в Шенкурском районе Архангельской области, левый приток Ваги. Длина — 29 км.

Течение 
Река берёт начало в 4 километрах на северо-восток от деревни Дурневская (Верхосуланда) на водоразделе между реками Суланда и Паденьга. Река течет на юго-восток, в нижнем течении на восток. Крупных притоков не имеет. Населённых пунктов на берегах тоже не имеет. Впадает в реку Вагу близ деревни Болкачевская. Менее чем в 1 километре от устья реку пересекает мост автодороги .

Данные водного реестра 
 Бассейновый округ — Двинско-Печорский
 Речной бассейн — Северная Двина
 Речной подбассейн — Северная Двина ниже места слияния Вычегды и Малой Северной Двины
 Водохозяйственный участок — Вага

Примечания

Топографические карты 
 

Притоки Ваги
Реки Шенкурского района